Barro Alto ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Barro Alto (Bahia), Bundesstaat Bahia 
 Barro Alto (Goiás), Bundesstaat Goiás